Jack Hendry ist der Name folgender Personen: 

* Jack Hendry (Fußballspieler, 1867) (John Hendry; 1867–1917), schottischer Fußballspieler
 Jack Hendry (Fußballspieler, 1995) (* 1995), schottischer Fußballspieler